Shadow Lawn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Shadow Lawn (New Jersey), ID-Nr. 78001780
 Shadow Lawn (North Carolina), ID-Nr. 72000971
 Shadow Lawn (Virginia), ID-Nr. 82001824

Shadow Lawn ist ein Ortsname:
 Shadow Lawn (Illinois), Kankakee County, Illinois, Vereinigte Staaten